Geografie
 Roon, eiland voor de zuidwestkust van Teluk Cenderawasih in de Indonesische provincie West-Papoeae.

Personen familienaam
 Marten de Roon  (1991), Nederlandse voetballer;
 Raymond de Roon (1952), Nederlandse politicus;
 Rien de Roon (1941), Nederlands langebaan- en marathonschaatser;

 Ger van Roon (1933-2014), Nederlands historicus;
 Hugo van Roon (?-2012), Nederlands visser en Engelandvaarder;
 Lars van Roon (1993), Nederlands voetballer;
 Marc van Roon (1967), Nederlands pianist, componist en docent;
 Rini van Roon (1961), voormalig Nederlands voetballer;
 Ron van Roon (1953), Nederlands grafisch ontwerper;
 Ruben van Roon (1971), Nederlands drummer, dj en slagwerkdocent;
 Valerie van Roon (1998), Nederlands zwemmer;
 Wouter van Roon (1941), Nederlands pianist en producer;

 Albrecht von Roon (1803-1879), Pruisisch generaal.

Personen voornaam
 Roon Staal (1980), Nederlandse singer-songwriter en musicalacteur.

Zie ook 
 Rhoon
 Ron